O termo Jornal Agora pode se referir a:

 Agora São Paulo jornal do Grupo Folha
 Jornal Agora (Rio Grande) jornal agora do Rio Grande do Sul
 Jornal Agora Sertãozinho de São Paulo

Desambiguações de jornais